Сергей Князьков:
 Князьков, Сергей Александрович (1873—1919) — русский историк, писатель, автор ряда исторических очерков.
 Князьков, Сергей Алексеевич (1896—1976) — советский военачальник, генерал-лейтенант.